Трушев Віталій Євгенович — український футболіст, паралімпієць, заслужений майстер спорту України; чемпіон XII літніх Параолімпійських ігор в Афінах (2004) та XIII літніх Параолімпійських ігор в Пекіні (2008) у складі збірної України з футболу.
 Трушев Григорій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.